

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Milm“ beginnt.

Milm 



Milma 
 Milman, David (1912–1982), ukrainischer Mathematiker
 Milman, Pierre (* 1945), kanadischer Mathematiker
 Milman, Sophie (* 1983), kanadische Jazz-Sängerin
 Milman, Vitali (* 1939), israelischer Mathematiker

Milmo 
 Milmore, Jennifer (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Milmore, Martin (1844–1883), US-amerikanischer Bildhauer